Koczkurowo (rejon poczinkowski) – wieś w Rejonie poczinkowskim Obwodu niżnonowogrodzkiego
 Koczkurowo (rejon dubioński) – wieś w Rejonie dubiońskim w Republice Mordowii
 Koczkurowo (rejon koczkurowski) – wieś w Rejonie koczkurowskim w Republice Mordowii